Пигмалио́н может означать:

 Пигмалион — царь Тира, правивший в 831—785 годах до н. э; сын Маттана I.
 Пигмалион — царь Китиона, правивший в IV веке до н. э.
 Пигмалион — персонаж древнегреческой мифологии, скульптор с острова Кипр, создавший Галатею. Ему посвящены:
 «» — опера-балет Жан-Филиппа Рамо (1748).  
 «» — «лирические сцены» Жан-Жака Руссо на музыку Куане (1762, премьера — 1770).
 «» — опера Иржи Бенда на либретто Фридриха Готтера по Ж.-Ж. Руссо (1779).
 «» — одноактная опера Луиджи Керубини (1809, театр Тюильри).
 «» — одноактная опера Гаэтано Доницетти (1816). 
 «Пигмалион» — пьеса Бернарда Шоу (1912).
 «Пигмалион» — фильм Энтони Асквита и Лесли Говарда по сценарию Бернарда Шоу (Великобритания, 1938).
 «Пигмалион» — телеспектакль Малого театра по пьесе Бернарда Шоу (1957).
 «» — фильм с Марго Киддер и Питером О’Тулом в главных ролях (США, 1983).

 «Пигмалион» — французский ансамбль старинной музыки.

 В астрономии
 (96189) Пигмалион — околоземный астероид из группы Амуров, открытый в 1991 году.
 Пигмалион — кратер на астероиде Эрос.

См. также 
 «» — балет Мариуса Петипа на музыку князя Трубецкого (1883).
 Эффект Пигмалиона
 Пигмалионизм
 Пигмалион и Галатея (значения)
 Пигмалион и Галатея (картина)